Штендер, Стендер () — фамилия.

 Штендер, Александр Иоанн (1744—1819) — лютеранский богослов и переводчик.
 Штендер, Григорий Михайлович (1927—1992) — советский и российский архитектор-реставратор, историк архитектуры, художник.
  (1787—1862) — богослов и писатель, пастор сулпилских и сунакстских лютеран.
 Штендер, Йоханс (1899—1974) — военный деятель, рыцарь военного ордена Лачплесис.
  (1830—1894) — протестантский пастор Селпилса и Сунаксте.

Стендер 
 Стендер, Готхард Фридрих (1714—1796) — лютеранский теолог и пастор, лингвист, географ и просветитель, один из основоположников латышской светской литературы.

См. также 
 Штендера, Марк